

Anno 
 604 o 604 a.C.

Codici 
 604 – codice che designa l'Osservatorio Archenhold, a Alt-Treptow, quartiere di Berlino, in Germania

Matematica 
 604 – numero primo

Altro 
 604 – album dei Ladytron del 2001